

Arte 
 Pala d'altare – dipinto d'altare costituito da un'immagine di carattere religioso

Astronomia 
 1921 Pala – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Pala – antica città della regione storica della Paflagonia
 Pala – città del Ciad
 Pala – comune rurale in Estonia
 Pala – città sull'isola Atauro, a Timor Est
 Pala – città statunitense della Contea di San Diego, in California

Meccanica 
 Pala – attrezzo metallico largo e piatto utilizzato per rimuovere terra o neve
 Pala – parte terminale di un organo meccanico rotante come un'elica, una turbina, un compressore o una pompa; o anche non ruotante come la parte terminale di una pagaia
 Pala caricatrice – macchina per la movimentazione di materiali sciolti, usata prevalentemente nei cantieri edili

Persone

Pala
 Alessio Pala – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Antonio Pala – sindacalista e politico italiano
 Giacomo Pala – avvocato e politico italiano
 Giovanna Pala – ex attrice italiana
 Giovanni Pala – politico e giornalista italiano
 Giovanni Francesco Pala – vescovo cattolico e docente italiano
 Pietro Pala – politico italiano

Pála
 František Pála – ex tennista cecoslovacco
 Petr Pála – allenatore di tennis ed ex tennistaceco, figlio di František

Altro 
 Pala – album dei Friendly Fires, del 2011
 Pala – genere di piante della famiglia Apocynaceae
 Pala – variante a lama corta e massiccia del kilij, la scimitarra dei turchi ottomani
 Impero Pala – antico Stato indiano
 Pala Catering Management Co Ltd – catena di fast food cinese

Pagine correlate 
Pala d'oro (disambigua)

Altri progetti